Engersdorf  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Großengersdorf, Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich (histor.)
 Klein-Engersdorf, Katastralgemeinde und Ortschaft von Bisamberg, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich (histor.)
 Engersdorf (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Engersdorf (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Engersdorf (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich